Identity on Fire третій студійний альбом американської групи A Skylit Drive, випущений 15 лютого 2011.

Трекліст 
 Carry the Broken (1:23)
 Too Little Too Late (3:11)
 XO Skeleton (3:31)
 Conscience Is a Killer (3:55)
 Ex Marks the Spot (4:35)
 The Cali Buds (3:38)
 Your Mistake (3:48)
 Fuck the System (2:57)
 500 Days of Bummer (4:22)
 Tempt Me, Temptation (3:29)
 Identity on Fire (4:18)
 If You Lived Here You'd Be Home (4:10)

Джерела 
 Identity on Fire 
 A Skylit Drive — Identity on Fire 

Альбоми A Skylit Drive
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми